Alighiero Boetti – artista italiano
 Giambattista Boetti – condottiero italiano
 Ludovico Boetti Villanis Audifreddi – avvocato e politico italiano
 Teresa Boetti Valvassura – attrice italiana